

Geografia 
 Canada
 Charlton – isola del Nunavut
 Regno Unito
 Charlton – parrocchia civile dell'Hampshire
 Charlton – zona di Londra
 Charlton – parrocchia civile del Northamptonshire
 Charlton – parrocchia civile nell'ex distretto di Kennet, Wiltshire
 Charlton – parrocchia civile nell'ex distretto di North Wiltshire, Wiltshire
 Charlton – parrocchia civile nell'ex distretto di Salisbury, Wiltshire
 Charlton – parrocchia civile del Worcestershire
 Stati Uniti d'America
 Charlton – census-designated place della contea di Washington, Maryland
 Charlton – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Charlton – township della contea di Otsego, Michigan
 Charlton – comune della contea di Saratoga, New York

Onomastica 
 Charlton – prenome inglese

Persone 
 Bobby Charlton – allenatore ed ex calciatore inglese
 Boy Charlton – nuotatore australiano
 Dave Charlton – pilota automobilistico sudafricano
 Jack Charlton – allenatore ed ex calciatore inglese

Altro 
 Charlton Athletic F.C. – squadra di calcio inglese
 Charlton Comics – casa editrice statunitense
 Charlton House – villa di Londra, nel Regno Unito